

Italia 
 Oratorio di San Martino ai Gai a Castello Roganzuolo, frazione di San Fior
 Oratorio di San Martino a Coiano, frazione di Prato
 Oratorio di San Martino a Rugarlo, frazione di Bardi
 Oratorio di San Martino a San Salvatore dei Fieschi, frazione di Cogorno
 Oratorio di San Martino ad Albiolo

Svizzera 
 Oratorio di San Martino di Tours a Deggio, frazione di Quinto

Pagine correlate 
 Chiesa di San Martino